La gare de L'Isle-Jourdain peut faire référence à plusieurs gares en France :
 une gare dans le département du Gers ;
 une ancienne gare dans le département de la Vienne.

L'Isle-Jourdain